Claudio Puga (?, 8 de Junho de 1972), é um árbitro de futebol chileno.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Chile